Jiezi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiezi (köping i Kina, lat 30,81, long 103,56), Sichuan, 
 Jiezi (köping i Kina, lat 30,26, long 106,31), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar